est une compilation de titres du groupe britannique The Who. Elle sort en 1994. C'est un coffret de 4 CD audio accompagnés d'un livret de 72 pages.

Titres 

Un astérisque marque les titres inédits (certains ont ensuite été repris sur d'autres albums).

Compilation des Who
Compilation musicale sortie en 1994
Album publié par Polydor
Album produit par Glyn Johns
Album produit par Bill Szymczyk
Album produit par Shel Talmy
Album produit par Kit Lambert